Брынзов — фамилия. Известные носители:
 Брынзов, Василий Петрович (1895—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Брынзов, Иван Николаевич (1901—1953) — советский военный деятель, генерал-майор инженерных войск.